Нако ()

Топоним 
 Нако — город и муниципалитет в штат Сонора в Мексике.
 Нако — населённый пункт департамента Санта-Барбара в Гондурасе.